Encapsulated PostScript - formato digital para imagens
 European Physical Society - sociedade de física
 Poliestireno expandido - também conhecido como 

Desambiguação